Naftali, de acordo com o Livro de Gênesis, foi o segundo filho de Jacó com Bila, e o sexto filho de Jacó. Ele foi o fundador da tribo israelita de Naftali.

Entretanto, alguns estudiosos da bíblia veem isso como uma pós-dicção, uma metáfora homônima que fornece uma etiologia da conexidade da tribo às outras na confederação israelita.

Tribo 

A descrição de Naftali é como uma gazela solta, e poderia destacá-lo como homem de corrida ligeira. O targum do pseudo-Jônatas lhe confere uma vida de 132 anos.

Nome 

O texto do Torá demonstra que o nome de Naftali, refere-se à luta entre Raquel e Lia, pelos favores de Jacó. Bila foi a serva de Raquel, que pensava-se ser infértil, e persuadiu Jacó a ter um filho com Bila como uma provedora para ela. O primeiro filho de Bila foi Dã.

Descendência 
Naftali teve quatro filhos: Jaziel, Guni, Jezer e Salum.

O descendente mais importante de Naftali é Aira que é mencionado na Bíblia como o chefe da tribo de Naftali no Êxodo (Números 1:15; 2:29).

Árvore genealógica 

Fundadores das tribos bíblicas
Filhos de Jacó
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá